Яровой — русская фамилия; имеет женскую форму . Может также быть топонимом.

Известные носители

А 
 Яровой, Алексей Поликарпович (1908—1984) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Яровой, Артемий Сергеевич (1908—1994) — Герой Советского Союза.

Г 
 Яровой, Геннадий Петрович (1943—2013) — советский и российский учёный-физик.

Д 
 Яровой, Денис Владимирович (1921—1990) — советский скрипичный мастер.
 Яровой, Дмитрий Викторович (род. 1977) — украинский яхтсмен, МСМК, чемпион мира.

И 
 Яровой, Иван Савельевич (1921—1979) — полный кавалер ордена Славы.

М

Н, О, П 
 Яровой, Никита Александрович (1995—2016) — герой Украины.
 Яровой, Олег Павлович (род. 1942) — советский мотогонщик, советский и российский тренер.
 Яровой, Пётр (псевдоним, настоящее имя — Федот Емельянович Комаров, 1887—1951) — русский советский писатель.
 Яровой, Пётр Павлович (1917—1984) — Герой Советского Союза.

С 
 
 Яровой, Степан Петрович (1927—2000) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.

Т 
 Яровой, Тимофей Иванович (1857—1932) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии.

Ф 
 Яровой, Фёдор Карпович (1922—1992) — Герой Советского Союза.
 Яровой, Филипп Степанович (1919—1942) — Герой Советского Союза.
 Яровой, Юрий Евгеньевич (1932—1980) — русский советский писатель.



Населённые пункты 
 Яровой — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области, упразднён в 1972 г.
 Яровой — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Яровой — посёлок в Красноярском районе Самарской области.

См. также 
 Яроватое

Примечания